Die Boxkämpfe im Halbschwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 10. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Im Halbschwergewicht gab es zu Beginn des Turniers keinen klaren Favoriten. In der ersten Runde gab es bereits die erste Überraschung, als der Meister der Vereinigten Staaten Carl Vinciquerra, der als Mitfavorit auf den Olympiasieg gehandelt wurde, gegen den bis dahin unbekannten Ägypter Mohammed Amin nach Punkten verlor und somit schon frühzeitig aus dem Turnier ausschied. 

Roger Michelot aus Frankreich, der in Los Angeles vier Jahre zuvor den vierten Platze im Mittelgewicht belegt hatte, trat ebenfalls im Halbschwergewicht an. Er griff jedoch erst im Viertelfinale in das Turniergeschehen ein und gewann seinen Kampf gegen den Dänen Børge Holm. Mit einem weiteren Sieg im Halbfinale über Robey Leibbrandt aus der Südafrikanischen Union konnte er ins Finale einziehen.

Im Finale trat der Franzose gegen den Deutschen Richard Vogt an. Zunächst hatte es den Anschein, als ob Vogt den Kampf für sich entscheiden würde. Er dominierte den Kampf mit seiner größeren Reichweite in der ersten Runde und gewann diese deutlich. Doch Michelot baute auf seine Erfahrung und übernahm die Führung. Zwar kam Michelot in den letzten Sekunden des Kampfes noch ins Wanken, als er einen Schlag des Deutschen einstecken musste, jedoch konnte er den Kampf gewinnen. Im Kampf um Bronze konnte Leibbrandt aufgrund einer Verletzung aus seinem Halbfinalkampf nicht antreten, weshalb sein Kontrahent Francisco Risiglione aus Argentinien kampflos die Bronzemedaille gewann.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Halbschwergewicht